Adelmo Battistella (1928) – ex calciatore italiano, di ruolo difensore
 Antonio Battistella (1912-1980) – attore italiano
 Beniamino Battistella (1945) – allenatore ed ex hockeista su pista italiano
 Ezio Battistella – politico italiano
 Ezio Battistella (1969) – ex cestista italiano
 Lella Battistella, propr. Rosa Maria Battistella (1950) – ex cestista italiana
 Primarosa Battistella (1933) – ex attrice italiana
 Samuele Battistella (1998) – ciclista su strada italiano